Fjädertömsmalar eller vändmalar, Mochokidae, är en familj av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar (Siluriformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mochokidae 204 arter. 

Familjens medlemmar lever i Afrika. De blir upp till 72 cm långa. Deras habitat är vanligen långsamt flytande floder, insjöar och träskmarker. Arterna simmar ofta med ryggen nedåt, det gäller främst släktet Synodontis. De förekommer inte i salt- eller bräckt vatten.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Mochokidae